EXQI Лига 2006/2007 () — 90-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 23 августа 2006 года и закончится 20 мая 2007 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2006/2007
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2006 году
Спорт в Бельгии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007